Nazionalismo dell'Ulster
 Nazionalismo irlandese